Square Louise-Weiss peut désigner :
 le square Louise-Weiss à Arras (sa ville natale)
 le square Louise-Weiss à Strasbourg.